

Persone 
 Ans van Dijk, propr. Anna van Dijk (1905-1948) – collaborazionista ebrea olandese
 Arjan van Dijk (1987) – ex calciatore olandese
 Bill van Dijk, propr. Willem Edsger van Dijk (1947) – cantante e attore olandese
 Daan van Dijk, propr. Daniel van Dijk (1907-1986) – pistard olandese
 Dick van Dijk (1946-1997) – calciatore olandese
 Edith van Dijk (1973) – ex nuotatrice olandese
 Ellen van Dijk, propr. Eleonora Maria van Dijk (1987) – ciclista su strada e pistard olandese
 Gé van Dijk (1923-2005) – allenatore di calcio e calciatore olandese
 Gregoor van Dijk (1981) – ex calciatore olandese
 Jan van Dijk ((1952) – sociologo olandese
 Jan van Dijk, propr. Johannes Hermannus van Dijk (1956) – allenatore di calcio ed ex calciatore olandese
 Johannes van Dijk (1868-1938) – canottiere olandese
 Kay van Dijk (1984) – pallavolista olandese
 Nils G. van Dijk, propr. Nils Gustav Gerhard van Dijk (1933-2003) – compositore di scacchi norvegese
 Rob van Dijk (1969) – allenatore di calcio ed ex calciatore olandese
 Ruel Van Dijk, conosciuto semplicemente come Ruel (2002) – cantautore inglese
 Sergio van Dijk (1982) – calciatore olandese naturalizzato indonesiano
 Stefan van Dijk (1976) – ex ciclista su strada olandese
 Teun Adrianus van Dijk (1943) – linguista olandese
 Virgil van Dijk (1991) – calciatore olandese di origini surinamesi
Floris Van Dijck (1575-1651), pittore olandese di nature morte

Tipografia
 Van Dijk – carattere tipografico senza grazie